Софи Фергюсон (; родилась 19 марта 1986 года в Сиднее, Австралия) — австралийская теннисистка.
 Победительница 9 турниров ITF.

Общая информация 
Родителей Софи зовут Джуди и Ричард. У уроженки Сиднея есть трое братьев — Джеймс, Кристо и Ник.

Фергюсон впервые пришла в теннис в 6 лет.

Австралийка считает своим любимым покрытием грунт.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Выступление в одиночных турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (12)

Победы (3)

Поражения (9)

Выступления в парном разряде

Финалы турниров ITF в парном разряде (13)

Победы (6)

Поражения (7)

История выступлений на турнирах

Призовые за время выступлений в WTA туре

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Австралии